

Astronomia 
 Cratere Bürg – cratere lunare

Geografia

Austria 
 Bürg-Vöstenhof – comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)

Germania 
 Bürg – ex comune ora frazione di Neuenstadt am Kocher, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Bürg – frazione di Titting, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

Pagine correlate 
 Burg – pagina di disambiguazione